

Зянкіно — присілок, Юкаменський район, Удмуртія
 Зянкіно — присілок, Ярський район, Удмуртія